Sugarland, een countrymuziekduo
 Sugar Land, een stad in Texas
 The Sugarlands, een vallei in het zuidoosten van de Verenigde Staten
 The Sugarland Express, een film van Steven Spielberg uit 1974
 Sugarland (EP), een EP van Magnapop